Свя́тозеро — топоним в России:

 Святозеро — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Святозеро — озеро в Вологодской области.
 Святозеро — озеро в Вологодской области.
 Святозеро — озеро в Архангельской области.
 Святозеро — озеро, Республика Карелия, Пряжинский район.
 Святозеро — село, Республика Карелия, Пряжинский район; административный центр Святозерского сельского поселения.